Список видів роду Фікус:

Список, який містить 841 визнаний вид роду Фікус (Ficus) з родини шовковицевих (Moraceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Ficus на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Ficus на сайті «International Plant Names Index» 
 Ficus на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Ficus на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Ficus на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

Фікус
Фікус